Краса́вченко — фамилия. Известные носители:

 Красавченко, Николай Прокофьевич (1916—1993) — советский историк, профессор, ректор Московского историко-архивного института (1976—1986).
 Красавченко, Сергей Николаевич (род. 1940) — российский экономист, ректор Международного университета в Москве.